Nao steht für:

 Nao, ein historischer Schiffstyp
 Nao (Becken), chinesisches Musikinstrument
 Nao (Glocke), chinesisches Musikinstrument 
 Nao (Roboter), ein humanoider Roboter
 Nao (Sängerin) (* 1987), britische R&B-Sängerin

NAO steht als Abkürzung für:
 NAO Chess Club, ehemaliger Name des Paris Chess Club
 National Audit Office, der britische Rechnungshof 
 Non Asbestos Organic, eine Reibmittelkategorie für Bremsbeläge, siehe Bremsbelag #Organic
 Nordatlantische Oszillation, ein meteorologisches Phänomen
 North American Airlines (ICAO-Code)
 Nürnberger Akkordeonorchester

Abkürzung